Euridice o Enioche nella mitologia greca è moglie del re di Tebe Creonte.

Antigone, figlia di Edipo e Giocasta, viene imprigionata a vita da Creonte per aver dato sepoltura a suo fratello Polinice, considerato un traditore, così ella si suicida. Emone, figlio di Euridice e promesso sposo di Antigone, trovando la sua amata senza vita decide di uccidersi. Infine Euridice, nel sapere che il figlio si è ucciso, pone anche lei fine ai suoi giorni.

La stirpe

Bibliografia
 Pierre Grimal, Mitologia, Garzanti, 2005. ISBN 978-88-11-50482-5

Voci correlate
Antigone (Sofocle)

Regine della mitologia greca
Personaggi beoti della mitologia greca